Il singolare del BMW Open 2005 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

David Nalbandian ha battuto in finale Andrei Pavel 6-4, 6-1.

Teste di serie

  David Nalbandian (campione)
  Nikolaj Davydenko (secondo turno)
  Mario Ančić (secondo turno)
  Tommy Haas (semifinali)

 Andrei Pavel (finale) 
 Igor' Andreev (secondo turno) 
 Paradorn Srichaphan (secondo turno) 
 Rainer Schüttler (primo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Collegamenti esterni 

BMW Open 2005
ATP Tour 2005